Департамент Хенераль-Рока  () — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова.

Административный центр — Вилья-Уидобро.

История 
Департамент был выделен в 1888 году из департамента Рио-Куарто. Своё название он получил в честь Хулио Архентино Рока, незадолго до этого бывшего президентом Аргентины.

География 
Департамент расположен на юге провинции Кордова.

Департамент граничит:
на севере — с департаментами Рио-Куарто, Пресиденте-Роке-Саенс-Пенья
на востоке — с провинцией Буэнос-Айрес
на юге — с провинцией Ла-Пампа
на западе — с провинцией Сан-Луис

Административное деление

Муниципалитеты
Вилья-Уидобро
Бучардо
Дель-Кампильо
Уинка-Ренанко
Итало
Ховита
Матальди
Вилья-Валерия

Коммуны
Николас-Бруссоне
Онагойти
Пинсен
Ранкелес
Вилья-Сармьенто

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Кордова